Rust kan som auktorsförkortning betyda:

 Jes Rust
 Michael K. Rust

Se även 
 Rust (olika betydelser)

Robotskapade auktorsförkortningar